Centro Gallego foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro.

História 

O clube disputou o Torneio Aberto de Futebol do Rio de Janeiro de 1936.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1900
Clubes de futebol extintos em 1942